Димитър Палеолог () е византийски сановник от втората половина на XI век – рàнен представител на Палеолозите, притежавал титлата дисипат, с която се споменава върху един печат от колекцията на Музея на изкуствата „Фогт“.

За живота и семейната история на Димитър Палеолог няма никакви сведения в наративните източници, които да позволят по-точно определяне на роднинската му връзка с първите представители на Палеолозите. Името му е известно от един оловен печат с изображение на свети Николай, съхраняващ се в Музея на изкуствата „Фогт“. Върху реверса на печата има надпис: Печат на Димитър, дисипат Палеолог. Традиционно този моливдовул се датира от втората половина на XI век, в края на който титлата дисипат, с която е споменат Димитър, изчезва от византийската рангова система. По това врем тя представлява невисок ранг, чието място в йерархията на визнтийските титли и рангове стои по-ниско от титлите патрикий и протоспатарий. Поради това френските изследователи Жан-Пол Шейне и Жан-Франсоа Вание предполагат, че в случая с Димитър Палеолог тази титла е била предоставена на млад представител на семейство Палеолози, който по-някакъв начин се е намирал в роднински връзки с по-високо издигнатия, тогава протопроедър, Никифор Палеолог.

Бележки

Източници 
 
  
Палеолози